Francis Bacon pode referir-se a:
Francis Bacon - filósofo e ensaísta britânico do século XVI.
Francis Bacon (artista) - artista plástico irlandês do Século XX.
Francis Thomas Bacon - engenheiro inglês.

Desambiguação